Gianfranco Rosi ist der Name folgender Personen:

* Gianfranco Rosi (Boxer) (* 1957), italienischer Boxer
 Gianfranco Rosi (Regisseur) (* 1964), italienischer Filmemacher